Andrėj Salavej – calciatore bielorusso
 Arcëm Salavej – calciatore bielorusso